Ограда — многозначное слово, в разных контекстах может обозначать:
 Ограда, в строительстве, военном деле — инженерное сооружение, ограждающее некий объект от нежелательного проникновения посторонних или неприятеля.
 Ограда — в старину то же, что защита, охрана.
 Ограда — коммуна в Румынии в составе жудеца Яломица.
 Ограда, в анатомии — часть мозга, принадлежащая к лимбической системе.
 Замок Ограда — охотничий замок в стиле барокко, расположенный в двух километрах от южночешского города Глубока-над-Влтавой.

См. также 
 Оградка — тип археологического объекта.
 Ограды (фильм) — американская драма Дензела Вашингтона по сценарию .